Алексе́евка () — село в Молдавии, в составе автономного территориального образования Гагаузия. Входит в состав коммуны Светлый.

География 
В 1,2 км от восточной окраины села по направлению с севера на юг протекает река Ялпуг, которая впадает в Тараклийское водохранилище, находящееся в 3,8 км к югу от окраины населённого пункта. В 1,5 км на север от окраины села протекает река Ялпужель, которая впадает в реку Ялпуг.

Общая информация 
Площадь села Алексеевка составляет приблизительно 0.64 км2.

Впервые название села упоминается в источниках 1913 года.

Согласно данным переписи 2004 года, население села составляло 388 человек: 48,97 % — представители мужского пола; 51,03 % = представители женского пола.

История 
Документальное упоминание о селе Алексеевка датируется 1913 годом. Согласно упоминанию, название села было дано украинскими переселенцами, которые прибыли сюда из одноимённого села.

В официальных документах название села зарегистрировано как село Алексеень.

В 1940 году, в селе проживало более 500 человека: 495 — русских и украинцев, а также 9 — гагаузов.

Примечания 

Гагаузские поселения